Kiemieliszki − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Troki
 Kiemieliszki − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki
 Kiemieliszki − miasto na Białorusi